Lhydrohetaerolite è un minerale appartenente al gruppo dell'hausmannite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)